Oncosclera är ett släkte av svampdjur. Oncosclera ingår i familjen Potamolepiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Oncosclera